Грилль — фамилия. Известные носители:
 Грилль, Лео (1846 — 1919) — австрийско-немецкий музыкальный педагог и композитор.
 Грилль, Леннарт (род. 1999) — немецкий футболист.